Herrarnas turnering i landhockey vid olympiska sommarspelen 1996 spelades mellan den 20 juli och 2 augusti 1996. Alla matcher spelades på Herndon Stadium och Panther Stadium i Atlanta och totalt 12 lag deltog. De 12 lagen delades upp i två grupper om sex lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp gick vidare till medaljspel, medan de övriga lagen spelade placeringsmatcher. Det lag som vann turneringen och därmed vann guld var Nederländerna. Spanien vann silver och Australien vann brons.

Medaljörer

Grupper

Grupp A: 

Grupp B:

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Referenser

Landhockey vid olympiska sommarspelen 1996